La Coupe du Président 1981 était la  de la Coupe du Président. La compétition se déroulait entre le 13 et le 26 juin 1981. La Corée du Sud, tenante du titre, partage le titre avec le club argentin de Racing Córdoba.

Phase de groupes

Groupe A 

|}

Groupe B 

|}

Tournoi final

Demi-finales

Match pour la troisième place

Finale

Vainqueur

Références 
President's Cup 1981 sur RSSSF.com

Compétition de football en Corée du Sud
Football en 1981
1981 en Corée du Sud
Sport en juin 1981